Un joint est un élément installé entre deux dispositifs, pour assurer une fonction d’étanchéité ou une liaison.

Construction 

 Joint (construction): ce qui remplit l’espace en génie civil :
 Joint (maçonnerie)
 Joint de dilatation
 Joint de chaussée

Joint d'étanchéité 
Les joints d'étanchéité peuvent être de plusieurs types :
 Joint permanent
 Joint plat
 Joint torique
 Joint à lèvre
 Joint latéral
 Joint spécial
 Joint d'étanchéité sans contact
 Joint de culasse, une pièce importante et fragile des moteurs à explosion, placé entre le bloc-moteur et la culasse

Joint de transmission 
Les joints de transmission ou accouplements, sont des dispositifs de liaison entre deux arbres et permettant la transmission du couple. Ils peuvent être de plusieurs types :
 Joint d'Oldham
 Joint de Cardan
 Joint Tracta
 Joint tripode
 Joint Rzeppa

Cristallographie 
 Joint de grains
 Joint de macle

Drogue 
Joint, une cigarette roulée à la main contenant des substances psychotropes

Entreprise 
 Coentreprise ou joint venture

Institution 

 Le Joint, soit l'American Jewish Joint Distribution Committee, créé en 1914, est une institution spécialisée dans l'aide aux communautés en danger.

Mathématiques 
 Joint, une notion de topologie, en mathématiques

Musique 
 Joint, un single de Mami Kawada
 Joint de culasse, un groupe de rock français